El término slot puede referirse a:

 Slot o ranura de expansión: en informática, conector o puerto de expansión en la placa base de la computadora.
 Slot: en música, banda rusa de rock alternativo (nu metal).
 Slot: en modelismo, circuitos de coches de tracción eléctrica.
 Competiciones de slot: el slot de modelismo como juego de competición.
 Slot, en transporte:
 Slot, en aeronáutica, franja horaria asignada en los aviones a las compañías aéreas para sus despegues y aterrizajes.